R05 steht für:
 HMS Eagle (R05), ein Flugzeugträger Audacious-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Invincible (R05), ein Flugzeugträger Invincible-Klasse der britischen Royal Navy

Siehe auch:
 R5

R05